2017 Rietumu Bank Latvian FIM Speedway Grand Prix – trzecia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 27 maja 2017 na stadionie Latvijas spīdveja centrs w Daugavpils.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Maksimsa Bogdanovsa. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Ķasts Puodžuks i Jevgeņijs Kostigovs.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Peter Kildemand.
 (#12)  Nicki Pedersen → (#25)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 26 maja.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Łotwa
2017
2017 na Łotwie